Josefína Fernanda Španělská (25. května 1827, Aranjuez – 10. června 1910, Paříž) byla španělská infantka, která se morganaticky provdala za Josého Güell y Renté.

Život 
Josefína Fernanda se narodila jako dcera infanta Františka de Paula Španělského a jeho první manželky Luisy Šarlotu Neapolsko-Sicilské.

4. června 1848 se jednadvacetiletá infantka morganaticky provdala za básníka Josého Güell y Renté. Když se roznesla zpráva o jejich sňatku, vykázala ji královna Isabela II. ode dvora. Daleko od královského dvora Josefína porodila tři syny:

 Raimundo Güell y de Borbón, markýz z Valcarlos (1849-1907)
 Fernando Güell y de Borbón, markýz z Güell (1851-1933)
 Francisco Güell y de Borbón (1853-1868)

Josefína zemřela 10. června ve věku 83 let v Paříži.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. května
Narození v roce 1827
Narození v Aranjuezu
Úmrtí 10. června
Úmrtí v roce 1910
Úmrtí v Paříži
Španělské infantky
Bourbon-Anjou